Ровко́вичи  — топоним в Белоруссии:

 Ровковичи — агрогородок, Ровковичский сельсовет, Чечерский район, Гомельская область
 Ровковичи — деревня, Городьковский сельсовет, Воложинский район, Минская область